

Miasta w Meksyku 
 Progreso (Jukatan)
 Progreso (Coahuila)
 Progreso (Hidalgo)

Miasta w USA 
 Progreso (Nowy Meksyk)
 Progreso (Teksas)

Inne miasta 
 Progreso (Urugwaj)

Zobacz też 
 
 El Progreso
 Progresso (Belize)